Гуриновка () — село,
Великорогозянский сельский совет,
Золочевский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322681503. Население по переписи 2001 года составляет 344 (151/193 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Гуриновка находится на реке Рогозянка в месте впадения в неё реки Кадница (правый приток), выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Великая Рогозянка, ниже по течению в 2-х км — посёлок Перемога.

Происхождение названия 
По легенде, село основано казаком по фамилии Гура.
На территории Украины 3 населённых пункта с названием Гуриновка.

История 
 1730 — дата основания.
 В  1940 году, перед ВОВ, в Гуриновке, располагавшейся на обеих берегах Рогозянки, были 192 двора, православная церковь, мукомольный завод, кирпичный завод, пять ветряных мельниц и сельсовет. и на расположенном западнее на правом берегу Рогозянки хуторе Зелёный Клин было 6 дворов.

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Гуриновский клуб.
 Библиотека.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 22 воина.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)